Ostatnie, piąte zawody Letniego Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2018 zostały rozegrane 3 października w Klingenthal.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrała reprezentantka gospodarzy Katharina Althaus oddając przy tym najdalszy skok zawodów na odległość 136,5 metra. O ponad osiem punktów gorsza na drugim miejscu została sklasyfikowana Słowenka Ema Klinec. Trzecie miejsce w kwalifikacjach zajęła reprezentantka Norwegii Maren Lundby. Czeszka Barbora Blažková, której nazwisko widniało na liście startowej kwalifikacji nie stanęła na starcie. Reprezentantka Rosji Lidija Jakowlewa została zdyskwalifikowana za nieprzepisowy kombinezon. Zawody prawie w całości zostały przeprowadzone z belki dwudziestej trzeciej z wyjątkiem trzech skoków, które zostały oddane z dwudziestej pierwszej platformy startowej.

Konkurs indywidualny, który zaplanowany był na 3 października został odwołany. Głównym oficjalnym powodem były zbyt silne podmuchy wiatru na skoczni. Przed odwołaniem zawodów organizatorzy trzykrotnie zmieniali godzinę startu.

Klasyfikację generalną siódmej edycji Letniego Grand Prix kobiet wygrała siódmy raz z rzędu Japonka Sara Takanashi, która czterokrotnie triumfowała oraz raz stanęła na trzecim stopniu podium. Drugie miejsce zajęła Słowenka Ema Klinec z jednym zwycięstwem na koncie, które miało miejsce w Czajkowskim, a trzecie miejsce zdobyła drugi raz z rzędu Norweżka Maren Lundby, której największym osiągnięciem w tym sezonie było dwukrotnie zdobyte drugie miejsce.

Drużynowo najlepsza była reprezentacja Japonii, która jako jedyna ze wszystkich drużyn uzyskała ponad tysiąc punktów łącznie. Łącznie sklasyfikowano piętnaście reprezentacji narodowych, w tym Polskę ulokowaną na ostatniej pozycji z dorobkiem czterech punktów.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix kobiet w Klingenthal był Matthias Looß, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędziami technicznymi byli Sandro Pertile i jego asystent Stefan Wolf. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 2 października 2018

Konkurs indywidualny – 3 października 2018 
konkurs odwołany

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Klingenthal
2018 w Niemczech